Sagaster ist der Familienname von:

Börte Sagaster (* 1962), deutsche Orientalistin (Turkologie)
Klaus Sagaster (* 1933), deutscher Historiker (Zentralasienkunde)